Schweech (niem. Schweich) – miejscowość w zachodnim Luksemburgu, w gminie Beckerich. W 2005 roku zamieszkiwane przez 184 osób.

Miasta w Luksemburgu